До може да се односи на:

 До, поред, граматички предлог
 До, назив за тон -{C}- и из њега изведене тонове у солмизацији
 До, синоним за долина, до, дол

или

 До (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 До (Берковићи), насеље у општини Берковићи, Република Српска, БиХ
 До (Хаџићи), насеље у општини Хаџићи, Федерација БиХ, БиХ
 До (Гар), насеље у департману Гар, Република Француска
 До (Горња Гарона), насеље у департману Горња Гарона, Република Француска
 Брани До, насељено место у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Рајски До, насеље у општини Трново, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Меки До, насеље у општини Звечан, КиМ, Република Србија

Остало 
 Списак чланака који почињу са „До“
 Списак чланака који у наслову садрже „До“

Види још 
 Бабин До
 Добри До (вишезначна одредница)
 Влашки До (вишезначна одредница)
 Суви До
 Топли До (вишезначна одредница)